Жи́рова — женская форма русской фамилии . Может также быть топонимом.

Фамилия 
 Жирова, Марина Серафимовна (род. 1963) — советская и российская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 г.

Топоним 
 Жирова (укр. Жирова) — село в Жидачовском районе Львовской области Украины.

См. также 
 Жиров